Трипи может означать:

 Трипи (коммуна) — коммуна в Италии.
  — деревня в Греции.
 Трипи, Филиппо (род. 2002) — итальянский футболист.